Hunziker è un cognome svizzero e può riferirsi a:
 Michelle Hunziker – conduttrice televisiva svizzera
 Nicolas Hunziker – calciatore svizzero
 Armando Theodoro Hunziker – botanico argentino